Брюховецкая — станция Северо-Кавказской железной дороги РЖД, расположена в станице Брюховецкая, Краснодарский край, Россия.

Описание 
Железнодорожная станция была построена в 1916 году. Пострадала во время Великой Отечественной войны.

На станции осуществляется продажа пассажирских билетов, прием и выдача багажа. Также производится прием и выдача повагонных и мелких отправок (имеются открытые площадки, крытые склады и подъездные пути).

Через станцию следуют электропоезда пригородного сообщения до Краснодара, а также поезда дальнего следования до Адлера, Новороссийска, Анапы, Мурманска, Санкт-Петербурга, Москвы, Минска и других городов.

Дальнее следование по станции 
По состоянию на июнь 2019 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Примечания

Ссылки 
 Железнодорожная станция Брюховецкая
 БРЮХОВЕЦКАЯ | Железнодорожная станция

Станции Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги